Das Road to the Rolex Shanghai Masters 2018 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. September 2018 in Shanghai stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 126 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Shanghai